Opel Combo kan referere til flere forskellige bilmodeller produceret af Opel:
 Første generation (1986−1994): En kassevogn på basis af Opel Kadett E. Se Opel Kadett#Combo.
 Anden generation (1994−2001): En kassevogn på basis af Opel Corsa B. Se Opel Corsa B#Combo.
 Tredje generation (2001−2011): En kassevogn på basis af Opel Corsa C. Se Opel Corsa C#Combo.
 Fjerde generation (2011−2018): En omdøbt version af Fiat Doblò. Se Fiat Doblò#Doblò (type 263, 2010−).
 Femte generation (2018−): En omdøbt version af Citroën Berlingo/Peugeot Partner. Se Peugeot Partner#Partner (2018−).